Juniata désigne :

 la rivière Juniata, en Pennsylvanie ;
 le comté de Juniata, dans le même État, nommé d'après la rivière ;
 Juniata, un village situé dans le Nebraska.